Rieux je lahko:
 Geografija
 Rieux, Haute-Garonne, naselje

 Ljudje
 Jean Rieux, francoski maršal
 Pierre Rieux, francoski maršal